Divindades
 Ares - deus da guerra na mitologia grega.
 Marte - deus da guerra na mitologia romana.
 Hórus - deus da guerra na mitologia egípcia
 Odin ou Tyr - deuses da guerra na mitologia nórdica.
 Ogum - deus da guerra na mitologia iorubá.
 Kratos - deus da guerra na mitologia da série God of War.

 Jogos eletrônicos
 God of War (série)
 God of War (jogo eletrônico de 2005)
 God of War (jogo eletrônico de 2018)

 Música
 Gods of War - CD da banda americana de heavy metal Manowar.

Desambiguação